Detta är en lista över de 305 kommunerna i departementet Savoie i Frankrike.

Savoie
Kommuner Savoie